Horvátország
Močile falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Močile falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban